3 marca 2018 rozegrany został mecz dwunastej edycji Superpucharu Wysp Owczych. Było to spotkanie mistrza kraju z roku 2017, Víkingura Gøta, oraz zdobywcy Pucharu Wysp Owczych 2017, NSÍ Runavík. Po raz czwarty z rzędu trofeum obronili gracze z Norðragøta.

Mecz

Składy 

Wyspy Owcze
2018 na Wyspach Owczych
Rozgrywki piłkarskie na Wyspach Owczych